Zimne bezeichnet:
 Zimne (Polen), Ortsteil der Landgemeinde Świnice Warckie in der Woiwodschaft Łódź, Polen
 Symne, Dorf im Rajon Wolodymyr, Ukraine, polnisch Zimno
 Orthodoxes Kloster Zymne

siehe auch:
 Zimno in der Stadt-und-Land-Gemeinde Łaszczów, Woiwodschaft Lublin, Polen